Centenbak (geld), bakje waar geld in bewaard kunnen worden
Centenbak (kaak),  kaakafwijking waarbij de onderkaak iets naar voren staat ten opzichte van de bovenkaak